Каде де Гассикур () — французская фамилия. Известные носители:

 Каде де Гассикур, Луи Клод (1731—1789) — французский химик-фармацевт; старший брат химика Каде де Во (1743—1828); отец наполеоновского фармацевта Шарля Луи Каде де Гассикур (1769—1821).
 Каде де Гассикур, Феликс (1789—1861) — французский химик-фармацевт и политик, сын наполеоновского фармацевта Шарля Луи Каде де Гассикур.
 Каде де Гассикур, Шарль Луи (1769—1821) — французский химик-фармацевт и литератор; его сын — химик-фармацевт Феликс Каде де Гассикур.